Indonesië
 Mandah (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Mandah (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau